MacLean oder Maclean steht für:
 MacLean (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Clan MacLean, schottischer Clan
 Maclean (New South Wales), australische Stadt am Clarence River (Tasmansee)
 (14438) MacLean, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 McLean
 McLain
 MacLane
 MacLaine
 Maclean’s